Новожёнов, Иван:
 Новожёнов, Иван Германович (1948—2007) — советский и российский художник, график, автор множества проектов, перформансов, акций.
 Новожёнов, Иван Иванович (1914—1944) — Герой Советского Союза.